Мольн (Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Мольн (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.

См. также 
 Большой Мольн — роман французского писателя Алена-Фурнье.